Santa Perpètua de Mogoda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Perpètua de Mogoda (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Perpètua de Mogoda (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar